Округ Лион () — один из двух округов США:
 Лион — округ в штате Техас.
 Лион — округ в штате Флорида.